Stöppach ist der Name von
 Stöppach (Kirchensittenbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Stöppach (Untersiemau), Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern